Ministerio de Justicia de España puede referirse a:
 Ministerio de Justicia (España, 2018-), durante el actual gobierno de Pedro Sánchez.
 Ministerio de Justicia (España, 2011-2018), durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
 Ministerio de Justicia (España, 2004-2011), durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
 Ministerio de Justicia (España, 1996-2004), durante los gobiernos de José María Aznar.
 Ministerio de Justicia e Interior (España, 1994-1996), durante la última etapa de gobierno de Felipe González.
 Ministerio de Justicia (España, 1982-1994), durante el resto gobiernos de Felipe González.
 Ministerio de Justicia (España, 1981-1982), durante los gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo.
 Ministerio de Justicia (España, 1977-1981), durante los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez.

Para ministerios de Justicia previos a la Legislatura Constituyente, véase:
 Historia de los ministerios de Justicia de España.

Ministerios de Justicia de España